

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest nich 5, w tym 2 podstawowe
 Lisówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Żabia Wola 
 Lisówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Grójec 
 Lisówek – przysiółek wsi Skołyszyn w woj. podkarpackie, w powiecie jasielskim, w gminie Skołyszyn
 Lisówek – część wsi Borowa w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Borowa
 Lisówek - przysiółek wsi Sadkowa Góra w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Borowa

Inne 
 Lisówek - nazwa wsi Liskowate w latach 1977-1981

Zobacz też 
 Lisowo